Тропа — узкая протоптанная дорожка без покрытия

Дощатая тропа — тропа, сооружённая из досок, предназначенная для движения по ней пешеходов, реже транспорта.
 Оздоровительная тропа — кольцевой маршрут, на котором примерно через каждые 200 метров находятся простые и надёжные спортивные снаряды.
 Экологическая тропа — обустроенный и особо охраняемый прогулочно-познавательный маршрут.
Звериная тропа — постоянный маршрут передвижения животных на местности.
 «Тропа» — таиландский фильм в жанре триллер, выпущенный в 2002 году.
 ЗРП-2 «Тропа» — переносной заряд разминирования, предназначенный для расчистки проходов-троп на минном поле.
 П-15 «Тропа» — радиолокационная станция.
 ТУ-А, ТУ-С «Тропа» — станция радиотехнической разведки.

См. также 
 Трейл (значения)
 Тропы (значения)